Vesicomya är ett släkte av musslor. Vesicomya ingår i familjen Vesicomyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Vesicomya